Първите магистрални дизелови локомотиви на БДЖ са строени в австрийската фирма „Simmering-Graz-Pauker“, а монтажът, изпитанията и приемането им става във „Wiener lokomotivfabrik“ – Floridsdorf (WLF). Доставени са на две партиди: първата (30 броя) от март 1963 до септември 1964 и втората (20 броя) – от юни 1965 до септември 1966 г. За основа е използван локомотив серия 2020 на Австрийските Федерални Железници ([[Öesterreiche bundesbahn {абревиатура ÖBB} 2020]]).

Локомотивите имат две машинни групи, всяка задвижваща по една талига. Всяка машинна група се състои от: дизелови двигатели (12-цилиндрови, с мощност по 1100 к.с.), хидравлична предавка, ходообръщател, групов и индивидуален колоосни редуктори и карданни валове. Локомотивите са оборудвани и с парни генератори за отопление на пътнически влакове. До 1965 г. са означени Дх 1-01 - Дх 1-30. Втората партида е доставена вече с 04-31 - 04-50. Първият локомотив пристига в София на 8 март 1963 г. и веднага обслужва бързият влак до Русе. С увеличаването на броя на локомотивите започва замяната на парните локомотиви 01.00, 10.00, 11.00 и 15.00 в депо София. Започват да обслужват без смяна по маршрута бързите влакове до Бургас, Варна и Русе. До 1972 г. всички локомотиви са зачислени в депо София. Напредването на електрификацията започва да намалява територията, която обслужват и са предадени една част от тях на депо Пловдив. Тогава серията загубва два локомотива поради опожаряване. През 1988 г. е преустановено редовното приемане за ремонт на серия 04.000 в ЛВЗ-Русе поради липса на резервни части и за няколко години серията намалява до 10 локомотива. Последните локомотиви са изгасени през 2000 г. За музейната колекция на БДЖ е запазен 04 012.1, но той е в много тежко състояние, за да бъде възстановен евентуално като действащ.

Експлоатационни и фабрични данни за локомотивите

Литература 
 Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993);
 Димитър Деянов, Стефан Деянов:Локомотивите на Българските държавни железници, София (2008).

Бележки 

Локомотиви в БДЖ
Локомотиви